Chinook kan syfta på:

 Chinook (vind) – en varm västanvind från Klippiga bergen
 Chinook, Montana – administrativ huvudort i Blaine County i Montana
 Boeing CH-47 Chinook – en militär transporthelikopter
 Chinook (hundras) –  en hundras från USA
 Chinook (folk) – ett folk i Pacific Northwest
 Chinook (språk) – ett indianspråk